John Hiatt – cantautore, pianista e chitarrista statunitense
 Melissa Ann Hiatt – manager e valletta di wrestling statunitense
 Ruth Hiatt – attrice statunitense